План Чак Позо Синко има више значења:

 План Чак Позо Синко (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 План Чак Позо Синко (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику